Coxa (Plural: Coxae oder eingedeutscht auch Coxen) als wissenschaftliche Bezeichnung für die Hüfte steht für:
 Das Hüftbein (lat. Os coxae) beim Menschen
Coxa (Gliederfüßer), oberster Teil des Beines der Gliederfüßer
 Hüfte bei Wirbeltieren
 alternativer Name des Sternes Chertan im Sternbild Löwe